

Persone 
 Carl Joseph Schröter (1855-1939) – botanico svizzero
 Günter Schröter (1927-2016) – calciatore tedesco orientale
 Heinrich Schröter (1829-1892) – matematico tedesco
 Johann Hieronymus Schröter (1745-1816) – astronomo tedesco
 Joseph Schröter (1837-1894) – micologo e medico tedesco
 Leonhart Schröter (1532-1601) – compositore tedesco
 Martina Schröter (1960) – ex canottiera tedesca

Altro
 3707 Schröter – asteroide della fascia principale
 Rima Schröter – struttura geologica della superficie della Luna

Pagine correlate 
 Schröder